Plaats in Indonesië
 Tugu Rejo (Kaba Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Tugu Rejo (Semaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tugu Rejo (Wates), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java